Douradina ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Douradina (Mato Grosso do Sul)
 Douradina (Paraná)